The Firm kan syfta på:

 Firman (bok) – en roman från 1991, av John Grisham
 Firman – en amerikansk film från 1993, baserad på romanen, med Tom Cruise i huvudrollen
 Firman Boys – en svensk huliganfirma
 The Firm (hiphopgrupp) – en amerikansk hiphopgrupp med bland andra Nas som medlem
 The Firm (rockgrupp) – en amerikansk supergrupp med bland andra Paul Rodgers och Jimmy Page som medlemmar